23-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 апреля по 21 октября 1961 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо».

Чемпионат проводился в два этапа.

Класс «А». Итоговые таблицы

Финальный этап 
В итоговой таблице учитывались результаты первого этапа.

За 1—10 места

Чемпионская гонка

За 11—22 места 

Матч «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак»(Ереван) прерван при счете 1:3 (З. Калоев — ?). «Динамо» засчитано поражение -/+.

Лучший бомбардир — Геннадий Гусаров («Торпедо») — 22 гола в 29 матчах.

Переходный турнир

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1961 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 78 клубов в шести зонах РСФСР, 37 клубов в двух зонах УССР и 32 клуба в двух зонах Союзных Республик определяли участников финалов (победители каждой зоны);
 на втором этапе участники финала РСФСР разыграли путёвку в класс «А», клубы УССР в стыковых матчах определили распределение мест. Финал среди клубов Союзных Республик также не игрался, оба победителя зон сразу попали в переходный турнир.

Финал РСФСР

Стыковые игры УССР

Союзные республики

1 зона 
 «Локомотив» Тбилиси получил право играть в переходном турнире для команд Союзных Республик.

2 зона 
 «Торпедо» Кутаиси получило право играть в переходном турнире для команд Союзных Республик.

Ссылки 
 Первая победа киевского «Динамо» в чемпионатах СССР
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона